Over the Rainbow:

Музыка 
 Over — песня певицы Lindsay Lohan
 Over — кантри-песня американского певца Блейка Шелтона
 Over (album) — альбом английского музыканта Питера Хэммилла
 «Over» (Drake song)
 «Over» (Evans Blue song)
 «Over» (Fayray song)
 «Over» (High and Mighty Color song)
 «Over» (Portishead song)
 «Over» (Hey! Say! JUMP song)
 «Over» — песня A Perfect Circle from Mer de Noms
 «Over» — песня Jimmy Eat World from Stay on My Side Tonight
 «Over» — песня X-Wife from Side Effects
 «Over» — песня Zarif from Box of Secrets

География 
Англия
 Over, Cambridgeshire
 Over, Cheshire
 Over, Gloucestershire, около Глостера
 Over, South Gloucestershire
 Over Bridge
Германия
 Over, Seevetal

См. также 
 Over the Rainbow (значения)
 Все страницы, начинающиеся с Over